Plaats in Indonesië
 Kedungsumber (Balongpanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Kedungsumber (Temayang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java